Greytown est un toponyme qu'on trouve dans les suivants pays :

Greytown, dans la province de KwaZulu-Natal.

Greytown : ancien nom de la ville actuelle de San Juan de Nicaragua

Greytown, dans la région de Wellington.

Homonymie de toponyme